CQD steht für:
 FT-Notruf

cqd steht für:
 Chuanqiandian-Miao (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

Abkürzung